Саловичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Саловичи — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Саловичи — деревня в Дятловском районе Гродненской области.